A   Panzerkrieg  a második világháborúban harcoló német páncéloshadosztályok történetét megörökítő könyv. Szerzői angol írók: Peter McCarthy és Mike Syron. Az angol kiadás 2002-ben jelent meg. Magyarországon a könyvet a Gold Book adta ki 2009-ben. A kötet áttekintést nyújt a német páncéloshadseregről, drámai történeben végigkíséri az alakulatokat a hatalmas győzelmeken, véres csatákon és a döntő vereségeken keresztül. Sok kiváló tábornok gondolkodását, stratégiáját ismerheti meg az olvasó, ráadásul a képeknek külön fejezet van létrehozva, így elmerülhet a képek böngészésében is. Függelékkel együtt 309 oldal, ezek nélkül 261.

Magyarul 
Peter McCarthy–Mike Syron: Panzerkrieg. A német páncéloshadosztályok története a II. világháborúban; ford. Novák Gábor; Gold Book, Debrecen, 2009

Jegyzetek

Források 
 Peter McCarthy - Syron Mike: Panzerkrieg (Gold Book, Debrecen, 2009) 
 A kötet adatlapja Moly.hu

Hadtudományi könyvek
2002 könyvei